Брабам BT44 е болид от Формула 1, с който отбора на Брабам участва през сезоните 1974-1975. Конструиран от дизайнера Гордън Мъри, BT44 е модифицирана версия на миналогодишния BT42, също направен от Мъри, който имаше око за чисти идеи.

Сезон 1974 е оказа успешен за отбора, като Карлос Ройтеман постигна три победи, докато Карлос Паче се оказа полезен за отбора във втората част на сезона за разлика от Ричард Робартс и Рики фон Опел. Брабам финишираха сезона на пета позиция при конструкторите с 35 точки.

Благодарение на това отбора бе подсилен от спонсора Мартини за следващия сезон 1975, което принуди Мъри да модифицира болида на B вариант. Паче успя да запише единствената си победа в кариерата си в Бразилия, докато Ройтеман записа победа в Германия. Последваните редовни влизания в точките и от двамата състезатели помогна на Брабам да изпреварят Макларън в класирането при конструкторите, завършвайки втори с 54 точки.

BT44B бе заменен от наследника BT45, задвижван с двигател на Алфа Ромео, което се оказа стъпка назад за отбора. РАМ Рейсинг използва останалите BT44B за сезон 1976, за разнообразие от пилоти включително Лорис Кесел, Емилио де Вильота, Патрик Нев, Як Нелеман, Дамиен Магии, Лела Ломбарди и Боб Еванс, които не постигнаха добри резултати.

Класиране във Формула 1

Външни препратки 
Брабам BT44 в statsf1.comБрабам BT44B в statsf1.com

Болиди от Формула 1
Британски автомобили